Алекса́ндр Серге́евич Спи́цын:
 Спицын, Александр Сергеевич (1932—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Спицын, Александр Сергеевич (род. 1963) — советский и украинский футболист, тренер.